Sánchez Fernández puede referirse a:

Personas 

 Alfonso Sánchez Fernández; actor, guionista y director de cine español.
 Jaime Sánchez Fernández, exfutbolista español.
 José Luis Sánchez Fernández, escultor español.
 Manuel Sánchez Fernández, periodista deportivo español.